Turranius ist der Familienname (Gentilname) folgender Personen der römischen Gens der Turranier:

 Gaius Turranius, Präter des Jahres 44 v. Chr.
 Gaius Turranius Gracilis, römischer Ritter
 Quintus Turranius Suavis, antiker römischer Toreut
 Quintus Turranius Successus, antiker römischer Ringmacher
 Turranius Niger, antiker römischer Viehzüchter

siehe auch
 Toranius
 Thoranius
 Turrinus